Escapism – album di Fallulah del 2013
 Escapism – singolo di Raye in collaborazione con 070 Shake del 2022